San Jorge kan syfta på:

Argentina 

 San Jorge, Argentina, Santa Fe,

Filippinerna 

 San Jorge, Filippinerna, Östra Visayas, Province of Samar,

Guatemala
 Municipio de San Jorge (kommun), kommun

Honduras 

 San Jorge (kommun), Departamento de Ocotepeque,

Mexiko 

 San Jorge, Chiapas, San Fernando, 
 San Jorge, Nuevo León, 
 San Jorge, Lagos de Moreno, 
 San Jorge, San Miguel el Alto, 
 San Jorge, Sinaloa, Mocorito,

Nicaragua 

 San Jorge, Nicaragua, Rivas,